Абія
 Абія (рід)
 Абія (штат)
 Абія блискуча
 Абія виблискуюча